Komposition kan syfta på

 Komposition – ett begrepp inom musiken som kan syfta på dels ett musikverk och dels på handlingen att komponera musik
 Kompositionalitetsprincipen – ett begrepp inom semantik, matematik och språkfilosofi som anger att betydelsen av ett sammansatt uttryck är summan av dess beståndsdelar
 Bildkomposition – läran om hur man inom bildkonsten placerar olika delar i en bild för att de i samverkan ska bilda en helhet
 Kompositionshanterare – en fönsterhanterare